Electronic Arts
 European Athletics

Zobacz też 
 Ea